Roncador (plaats), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Roncador Bank, een eilandgebied (atol) van de Verenigde staten
 Roncador (geslacht), een geslacht in de familie van ombervissen